Смілівський:
 Смілівський Іван (1762–1808) — учений медик.
 Смілівський Тимофій (1769–1815) — ботанік і лікар.